

Geografia

Spagna 
 El Pont d'Armentera – comune nella provincia di Tarragona (Catalogna)
 El Pont de Bar – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)
 El Pont de Suert – comune nella provincia di Lleida (Catalogna)
 El Pont de Vilomara i Rocafort – comune nella provincia di Barcellona (Catalogna)

Pagine correlate 
Pont – pagina di disambiguazione